FI Большого Пса () — одиночная переменная звезда в созвездии Большого Пса на расстоянии приблизительно 2158 световых лет (около 662 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +13,2m до +12,2m.

Характеристики 
FI Большого Пса — вращающаяся переменная звезда типа BY Дракона (BY:).

Примечания